Византийско-унгарските войни са 4 и се водят през XII век, след падането на България под византийско владичество.

През предходния XI век в западните български земи са вдигнати 2 значими въстания срещу византийската власт - въстание на Петър Делян и въстание на Георги Войтех.

Принципно византийско-унгарският конфликт през XII век е продиктуван от желанието на Комнините по времето на т.нар. Комнинов ренесанс да поставят Кралство Унгария под византийска доминанта, особено след сключването на хърватско-унгарска уния. Спорът се изражда главно за контрола върху сръбските земи (където се налага православието като цяло) и подклажда в крайна сметка последвалото въстание на Асен и Петър.

Военните конфликти между Византия и Кралство Унгария са:
 Византийско-унгарска война (1127 – 1129)
 Византийско-унгарска война (1151 – 1156)
 Византийско-унгарска война (1163 – 1167)
 Византийско-унгарска война (1182 – 1185)

Унгария
Войни на Унгария